Sumitomo bezeichnet:
 Sumitomo Group, eine Gruppe unabhängiger Unternehmen in Nachfolge des Sumitomo Zaibatsu
 Sumitomo Ginkō, eine ehemalige japanische Bank, heute kontrolliert von Sumitomo Mitsui Financial Group
 Sumitomo Shōji, ein japanischer Mischkonzern
 Sumitomo Chemical, ein japanischer Chemiekonzern
 Sumitomo Heavy Industries, ein japanisches Metallbauunternehmen
 Sumitomo Life Insurance, ein japanisches Versicherungsunternehmen

Sumitomo ist der Familienname folgender Personen:
 die Gründerfamilie des Sumitomo Zaibatsu, siehe Sumitomo (Familie)

 Taira Sumitomo (* 1943), japanischer Baseballspieler
 Yūko Sumitomo (* 1968), japanische Synchronsprecherin